Азиатская федерация гандбола (, сокр. АHF, в русской транслитерации АГФ) — структура, управляющая азиатским гандболом. Объединяет 38 национальных федераций. Представляет Международную федерацию гандбола (ИГФ) в странах Азии. Штаб-квартира находится в столице Кувейта Эль-Кувейте. Президентом АГФ является шейх Ахмед аль-Фахад ас-Сабах (Кувейт).

История 
Предложение о создании структуры, занимавшейся развитием гандбола на азиатском континенте, поступило от шейха Фахда аль-Ахмеда ас-Сабаха, возглавлявшего спортивную делегацию Кувейта на VII Азиатских играх, проходивших в 1974 году Тегеране (Иран). В 1976 в Кувейте состоялось заседание представителей национальных федераций стран Азии, на котором было объявлено о создании Азиатской федерации гандбола (АГФ). Новая организация включила в свой состав 14 национальных ассоциаций, являвшихся членами Международной федерации гандбола. По состоянию на 2013 год объединяет 38 национальных федераций.

В 1977 году в Кувейте АГФ провела первый чемпионат Азии по гандболу среди мужских команд. Первый аналогичный женский турнир прошёл в 1987 году в Иордании.

В 1982 мужской гандбол впервые был включён в программу Азиатских игр. В 1990 в Азиатских играх дебютировали женские национальные сборные.

С 1988 проводятся чемпионаты Азии среди мужских, а с 1990 — и среди женских молодёжных сборных команд. С 2005 разыгрываются азиатские первенства среди юношей и девушек.

С 2004 года проходят чемпионаты Азии по пляжному гандболу среди мужчин.

Официальные соревнования 
В рамках своей деятельности Азиатская федерация гандбола отвечает за проведение следующих турниров:

 Турниры по гандболу в рамках Азиатских игр;
 Чемпионаты Азии среди национальных сборных команд — один раз в два года по чётным годам;
 Чемпионаты Азии среди молодёжных сборных команд — один раз в два года по чётным (юноши) и нечётным (девушки) годам;
 Чемпионаты Азии среди юниорских сборных команд — один раз в два года по нечётным годам (возраст участников до 18 лет);
 Клубный чемпионат Азии — ежегодно;
 Чемпионаты Азии по пляжному гандболу среди мужских сборных команд — один раз в 4 года по нечётным предолимпийским годам;

Члены АГФ

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АГФ

Гандбольные организации